La Rosaleda de Bages, urbanització al sud-oest del terme municipal de Sant Fruitós de Bages
 Estadi de La Rosaleda, estadi de futbol a Màlaga (Andalusia, Espanya) on disputa els partits el Málaga CF